Э́эро Я́рнефельт (; (, Санкт-Петербург, Российская Империя — 28 января 1970, Хельсинки) — финский политик, дипломат.

Биография 
Родился 21 апреля [3 мая] 1888 в Санкт-Петербурге, в семье Арвида Ярнефельта и Эмилии Фредерики Парвиайнен.

В 1905 году окончил частную  и получил степень кандидата философии в Университете Хельсинки. С 1914 по 1920 годы был журналистом таблоида Helsingin Sanomat, после начал работать в Министерстве иностранных дел Финляндии.

В 1921 году временно, в период с 1921—1922 годы был поверенным Финляндии в СССР. Посланник в Вашингтоне (1934—1938), на Кубе (1934—1938), в Риме (1938—1940), Афинах (1938—1940) и Варшаве (1945—1955). Скончался на 81-м году жизни в Хельсинки, Финляндия.

Примечания 

Политики Финляндии
Министры Финляндии
Послы Финляндии в России